Cachrys korolkowi är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Johannes Theodor Schmalhausen. Cachrys korolkowi ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
korolkowi